Села:
 Устимівка — Київська область, Білоцерківський район
 Устимівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Устимівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)
 Устимівка — Харківська область, Красноградський район (до 2020 року — Зачепилівський район)
Залізниця:
 Устимівка (Устинівка) — залізнична станція Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Устинівка